Александр Сиверс:
 Сиверс, Александр Александрович (1866—1954) — русский нумизмат, генеалог, действительный статский советник, камергер из рода Сиверсов.
 Сиверс, Александр Иванович (1798—1840) — русский генерал-майор, командир Тульского оружейного завода с 1837 по 1840 год, участник Русско-турецкой войны 1828 года, георгиевский кавалер.
 Сиверс, Александр Карлович (1823—1887) — русский государственный деятель, московский губернатор 1866−1867.
 Сиверс, Александр Михайлович (1868—после 1931) — русский генерал, герой Первой мировой войны.